Слива домашняя 'Богатырская' — самоплодный, зимостойкий сорт сливы домашней универсального назначения.

Происхождение

Районирование 
Введён в Государственный реестр с 1987 года.

Биологическое описание 
Дерево среднерослые, крона раскидистая, средней густоты. Кора на стволе и основных сучьях шелушащаяся, серая. Ветки отходят от ствола под острым углом. Ветви серые, кривые. Побеги крепкие, средние по длине и толщине, серо-коричневые, со множеством чечевичек. Почки средние, конические, коричневые, расположены на побеге под углом 45°. 

Листья средние, обратнояйцевидные, гофрированные, тёмно-зелёные сверху и светло-зелёные с нижней стороны, слабоопушённые, короткозаострённые. Листовая пластина вогнутая, изогнутая вверх. Основание листа заострённое. Край городчатый. Черешок длинный, опушённый, пигментированный. Железок жёлтого цвета, мелкие, в количестве двух. Трилистники отсутствуют. 

Цветки белые, двойные, тройные, средние. Среднего срока цветения. Плодоношение сосредоточено в основном на букетных веточках, шторцах и длинных приростах прошлого года.

Плоды крупные, средний вес плодов 30—40 г, удлинённо-овальные, тёмно-фиолетовые, с восковым налётом. Верхушка плода округлая, основание округлое, с неглубокой воронкой. Плодоножка средняя, короткая, прямая. Брюшной шов средний, хорошо заметный. Мякоть зеленовато-жёлтая, сочная, кисловато-сладкая, хорошего вкуса, нежная, хрящеватая. Косточка средняя, овальная, от мякоти отделяется средне. Сок бесцветный. В плодах содержится сухих веществ – 17,9%, сахаров – 12,66%, кислот – 0,56%, аскорбиновой кислоты – 9,63 мг/100г. Плоды пригодны для употребления в свежем виде и различных видов переработки.

В культуре 
Цветение наступает в начале мая. Созревание плодов в конце второй декады августа. В пору плодоношения вступает на 4—5 год после посадки в сад однолетками. Рекомендуемый подвой: тёрн крупноплодный, вишня войлочная, алыча, слива, абрикос. В зависимости от подвоя долговечность деревьев колеблется от 15 до 30 лет. Сорт самоплодный. Урожайность высокая, стабильная. Свойственно быстрое нарастание урожая, 5—6-летние деревья могут давать до 50—70 кг плодов. Средняя урожайность взрослых деревьев 60—80 кг с дерева. Зимостойкость высокая. Болезнями и вредителями повреждается слабо. Сорт пригоден для механизированной уборки плодов. Транспортабельность очень хорошая. Сорт пригоден для возделывания в садах интенсивного типа.

Примечания 

Богатырская
Плодоводство в СССР